Талак

Талак — развод в исламе
Талак — пустыня в западном Нигере, а также в Алжире и Мали